Претендент (фильм, 1987) — производство СССР
 Претендент (фильм, 2000) — оригинальное название «The Contender»
 Претендент (фильм, 2003) — производство Россия